Sendeturm Geissberg steht für:

 Sendeturm Geissberg (Aargau) bei Villigen, Schweiz
 Sendeturm Geissberg im Heckengäu, Baden-Württemberg, siehe Geissberg (Heckengäu) #Sendeturm